Franz Götze ist der Name folgender Personen:

* Franz Götze (Sänger) (1814–1888), deutscher Musiker, Sänger und Gesangslehrer
 Franz Götze (Komponist) (1859–1934), deutscher Theaterkapellmeister und Komponist

Siehe auch:

 Franz Götz